Permis B peut correspondre à :
 un permis de conduire des véhicules légers en Europe.
 un permis de travail en Belgique.
 un permis B de batelier valable pour toutes les voies d'eau des États membres de l'Union européenne à l'exception des voies d'eau à caractère maritime et celles sur lesquelles s'applique le règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin.

Voir aussi 
 Permis A